Geisenbach kann stehen für:

 Geisenbach, Weiler in der Gemarkung Ober-Mumbach der Gemeinde Mörlenbach im Kreis Bergstraße, Hessen

 Geisenbach (Alf), linker Zufluss der Alf gegenüber der Oberscheidweilermühle, Ortsgemeinde Oberscheidweiler, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Geisenbach oder Geißenbach (Kanzelbach), linker Zufluss des Kanzelbachs in Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gaisbach
 Geisbach
 Geißbach
 Geißenbach
 Geißklingenbach